Urawa bezeichnet:
 die Präfektur Urawa, Urawa-ken, eine 1871 hauptsächlich in Saitama aufgegangene Präfektur in Ostjapan: Präfektur Saitama
 die Stadt Urawa, Urawa-shi, eine 2001 in Saitama aufgegangene Stadt in der Präfektur Saitama: Urawa (Saitama)
 den Bezirk Urawa, Urawa-ku (Saitama), seit 2003 einen Stadtbezirk von Saitama in Saitama